Leon eller León har flere betydninger:
 Leon – variant af fornavnet Leo.
 León de los Aldamas – største by i delstaten Guanajuato i Mexico.
 Club León – mexicansk fodboldklub hjemmehørende i byen León i Mexico
 León (Spanien) – spansk by i provinsen León.
 León (provins) – provins i Spanien i den autonome region Castilla y León.
 Kongeriget León – selvstændig kongerige i nordvestlige del af den iberiske halvø 910-1230
 León (Nicaragua) – nicaraguansk by i provinsen León.
 León (Provins i Nicaragua) – provins i Nicaragua
 Léon (film) – film af Luc Besson.
 SEAT León – mellemstor personbil fra SEAT.
 León (øl) – mexicansk ølmærke
 Leon (tysk sanger) – tysk sanger som deltog i det europæiske Melodi Grand Prix 1996